Osoby o tym nazwisku:
 Florian Barciński – polski geograf i ekonomista
 Henryk Barciński – polski przemysłowiec, działacz gospodarczy, społeczny i oświatowy.
 Marceli Barciński – polski przemysłowiec, działacz gospodarczy, społeczny i oświatowy, dziennikarz i literat
 Piotr Barciński – polski polityk, rolnik, poseł na Sejm
 Salomon Barciński – polski przemysłowiec
 Stefan Barciński – polski przemysłowiec

Inne:
 dekanat barciński – rzymskokatolicka jednostka administracyjna